Kristi Vangjeli (5 de setembro de 1985) é um futebolista albanês que joga atualmente no Aris Thessaloniki da Grécia, e também na Seleção Albanesa de Futebol.

Carreira 
Vangjeli jogou profissionalmente apenas em um clube o Aris Salônica da Grécia, desde 2003 ele já fez mais de 80 aparições.

Vangjeli jogou na seleção nacional da Albânia de 2008 a 2012, onde fez 35 partidas.

Vangjeli, Kristi
Vangjeli, Kristi
Naturais de Korçë
Vangjeli, Kristi